Il doppio del torneo di tennis Croydon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Russell Barlow e Ville Jansson che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Byron Talbot 2-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Warren Green (primo turno)
 Peter Bastiansen /  Peter Flintsoe (primo turno)

 Mike De Palmer /  Byron Talbot (finale)
 Chris Bailey /  David Felgate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croydon Challenger 1989